Southam kan syfta på:

 Southam – en stad i Stratford-on-Avon i Warwickshire i England
 Southam, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Southam, Gloucestershire – en ort och civil parish i Gloucestershire, England
 Southam, North Dakota – en ort i North Dakota, USA